Sonko ist ein westafrikanischer, u. a. gambischer Familienname.

Namensträger 
 Aminah Faal-Sonko, gambische Politikerin
 Babou Gaye Sonko, gambischer Politiker
 Bolong Sonko, gambischer Politiker und Außenminister
 Edrissa Sonko (* 1980), gambischer Fußballspieler
 Ibrahima Sonko (* 1981), senegalesischer Fußballspieler
 Moustapha Sonko (* 1972), französischer Basketballspieler
 Musa Sonko, gambischer Politiker und Diplomat
 Ousman Sonko (* 1969), gambischer Politiker
 Pa-Ousman Sonko (* 1984), gambischer Fußballspieler
 Patience Sonko-Godwin (* 1943), gambische Historikerin und Autorin
 Seyaka Sonko, gambischer Polizist und Politiker
 Yankuba Sonko, gambischer Polizist

Einzelnachweise 

Familienname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Gambia)